Гран-при Испании 1998 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело, Испания. Соревнования состоялись 10 мая 1998 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании